Nicea – città della Turchia, oggi nota come İznik
 Nicea – antica città greca dell'Illiria
 Nicea – antica città greca della Locride
 Impero di Nicea – stato antico
 Nicea – ninfa della mitologia greca
 Nicea di Corinto – tiranna di Corinto
 Nicea di Macedonia – nobildonna macedone antica